Breitwiesenbach ist ein Gewässername:

 Breitwiesenbach (Bilmersbach), linker Zufluss des Bilmersbachs (zur Steppach, zum Kocher) bei Eutendorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breitwiesenbach (Bodenbach), linker Oberlauf des Bodenbachs (zur Murr) bis in Steinbach, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Breitwiesenbach (Breitenbach), rechter Zufluss des Breitenbachs (zur Echaz) bei Gönningen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Breitwiesenbach (Lobensteiner Bach), rechter Oberlauf des Lobensteiner Bachs (zum Holzmühlbach, zum Osterbach, zur Wolfsteiner Ohe) bis Großwiesen, Markt Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Breitwiesengraben